Гейнике, Хайнике () — немецкая фамилия:

Гейнике 
 Гейнике, Ираида Густавовна (более известна как Ирина Одоевцева; 1895—1990) — русская поэтесса и прозаик.
 Гейнике, Курт (1891—1985) — немецкий писатель.
 Гейнике, Николай Александрович (1876—1955) — русский историк и педагог.
 Гейнике, Самуэль (1727—1790) — немецкий педагог, изобретатель способа обучения глухонемых.

Хайнике 
 Хайнике, Герберт (1905—1988) — немецкий шахматист, международный мастер (1953).